Roland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roland Township (Iowa)
 Roland Township (North Dakota)
 Roland Township (Oklahoma)